Гранве́ль-э-ле-Перно́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70275.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 30 км севернее Безансона, в 18 км к юго-западу от Везуля.

На юге коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 343 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 206 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 167 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 61,8 %). Из 167 активных жителей работали 162 человека (84 мужчины и 78 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 39 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона